Jesús Nazareno kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Jesús Nazareno, Palmar de Bravo, 
 Jesús Nazareno, Chalchicomula de Sesma, 
 Jesús Nazareno, Chiapas, Salto de Agua, 

Robotskapade Mexikoförgreningar